Франческо I Медичи (; , Флоренция — , Поджо-а-Кайано) — великий герцог Тосканы с 1574 года.

Биография 

Родился во Флоренции, был старшим сыном Козимо I, великого герцога Тосканы и его жены Элеоноры Толедской. В 1564 году его отец сложил с себя власть и назначил Франческо регентом.
 
18 декабря 1565 года Франческо женился на Иоанне Австрийской, младшей дочери императора Фердинанда I. Их брак оказался несчастливым. Франческо игнорировал болезненную, меланхолическую Иоанну, к которой, вдобавок, с неприязнью относились подданные из-за её австрийского происхождения. За 12 лет брака Иоанна родила 8 детей и скончалась в возрасте 31 года.

Спустя три месяца после смерти жены, 5 июня 1578 года Франческо тайно обвенчался со своей давней любовницей Бьянкой Каппелло. 12 октября состоялось торжественное публичное бракосочетание. У них не было детей, но Франческо узаконил Виргинию, дочь Бьянки от первого брака, и сына Антонио (1576—1621). Бьянка вызывала ненависть у горожан и заслужила прозвище «Колдунья», раздавались обвинения в том, что пара убила Иоанну Австрийскую.

Подобно своему отцу, Франческо часто был деспотичен; но в то время как Козимо поддерживал видимость независимости Флоренции, Франческо чаще выступал в роли вассала своего тестя, а затем шурина — императоров Священной Римской империи. Он повышал налоги, часть которых текла Габсбургам. Суровость мер делала его непопулярным в народе.

В 1587 году участвовал в королевских выборах в Речи Посполитой, однако победить не смог.

Франческо и Бьянка умерли в один день, 17 октября 1587 года во время встречи с братом и наследником Франческо, Фердинандо в загородном доме Поджо-а-Кайано. Современники говорили об отравлении, хотя доктора поставили диагноз малярия. Современные исследования показали, что оба были отравлены мышьяком. Останки Франческо упокоились в семейном склепе в базилике Сан-Лоренцо, место захоронения Бьянки неизвестно. Их внутренности, извлеченные при бальзамировании, были погребены отдельно — в церкви города Бонисталло, неподалёку от виллы, где наступила смерть.

Тосканский герцогский престол унаследовал брат Франческо — Фердинандо I, который является одним из первых подозреваемых в отравлении Франческо.

Научные интересы 

Франческо, как и все Медичи, покровительствовал искусствам — учредил Академию делла Круска с целью очищения итальянского языка и создания его грамматики и основал Театр Медичи. Но особенно его интересовали естественные науки, к которым он питал пылкую страсть. Он занимался химией и алхимией. В Палаццо Веккио он отвел под них особую комнату — Студиоло Франческо Первого, где он проводил множество часов. Это была личная лаборатория и одновременно кунсткамера, где были собраны различные курьезы, а также минералогические образцы. Интерес великого герцога к химии привел к основанию предприятия по производству фарфора и керамики — фарфор Медичи (впрочем, они расцвели лишь после его смерти).

Кроме того, с именем Франческо связано создание знаменитого музея Уффици — здания начали строить в качестве административных при его отце, а Франческо в 1575 году приказал удалить оттуда административные заведения и перенести в Уффици самые ценные предметы из семейной коллекции, разбросанной по дворцам и виллам.

Дети 
В первом браке имел потомство:
 Элеонора (1566−1611), супруга Винченцо I Гонзага, мать будущей императрицы Элеаноры Гонзага,
 Ромола (1568),
 Анна (1569−1584),
 Изабелла (1571−1572),
 Лукреция (1572−1574),
 Мария (1575−1642), королева Франции, супруга Генриха IV,
 Филипп (1577−1582),
 некрещеный ребенок (1578).
Единственный сын Иоанны и Франческо, Филипп, умер в возрасте пяти лет, дочери также не отличались здоровьем, большинство из них умерло в младенчестве.

Во втором браке узаконил Антонио Медичи (1576—1621), своего сына от Бьянки, который по одной из версий не был их родным ребёнком.

Предки

Награды 
  — Орден Святого Стефана Папы и Мученика.
  — Орден Золотого руна.

В искусстве 

Большинство произведений, где фигурирует Франческо, связаны с его отношениями с Бьянкой Капелло (см. библиографию).

Примечания 

Умершие от отравления мышьяком
Медичи
Отравленные монархи
Королевские выборы в Речи Посполитой